Уизилак има више значења:

 Општина Уизилак (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Уизилак (Уизилак, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Уизилак (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику